

Localidades

Central City (Arkansas)
Central City (Colorado)
Central City (Dacota do Sul)
Central City (Illinois)
Central City (Iowa)
Central City (Kentucky)
Central City (Nebraska)
Central City (Pensilvânia)

Outros
Central City (Sonic the Hedgehog)

Desambiguações de topônimos